M37 (латиницей) может относиться к:

 M 37 — рассеянное скопление в созвездии Возничего.
 M37 — самоходная артиллерийская установка США 1940-х годов
 М37 — один из танковых вариантов американского пулемета Браунинг M1919